

Pessoas 
 José Flávio Pécora (1928), economista brasileiro
 Renato José Pécora (1926 - 2011), diretor, fundador e idealizador do Teatro de Arena de São Paulo

Outros 
 Pecora - um grupo de mamíferos com cascos que compreende a maioria dos ruminantes

Ver também
 

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes